Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toyota Thailand Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 27. Januar 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Taipeh